Індик (Meleagris gallopavo) — вид птахів із підродини індикових.

 Індик Іван Степанович — радянський військовик, морський піхотинець, учасник німецько-радянської війни. Герой Радянського Союзу (1945).
 Індик Роман Вікторович — російський актор.
 Індик Семен Леонтійович — радянський військовик, гвардії підполковник, учасник німецько-радянської війни. Герой Радянського Союзу (1945).

Українські прізвища